Die 1. jugoslawische Fußballliga 1948/49 war die 20. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 12. September 1948 und endete am 1. Mai 1949.

Seinen zweiten Meistertitel bekam der FK Partizan Belgrad mit insgesamt 29 Punkten in der Tabelle. Der FK Roter Stern Belgrad konnte zwischenzeitlich seinen erneuten bzw. zweiten Pokalsieg bejubeln.

Modus 
Zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten beiden Vereine stiegen ab, wobei der Tabellenletzte CD Ponziana 1912 Trieste dem Italienischen Fußballverband zugeordnet wurde.

Teilnehmer und Spielorte 

Die folgende Tabelle und Positionskarte zeigen die Teilnehmer und Spielorte der Saison 1948/49.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Weblinks 
 Ergebnisse auf sportnet.rtl.hr
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1948/49